Barry Point steht für:

 Barry Point (Alabama), Landspitze in den Vereinigten Staaten
 Barry Point (Oregon), Erhebung in den Vereinigten Staaten